A 2018-as brit Formula–4-bajnokság a sorozat negyedik idénye volt. A bajnokság a Formula–4 szabályrendszerén alapult. A szezon április 7-én vette kezdetét a Brands Hatch versenypályán és szintén ott ért véget szeptember 30-án. Az egyéni bajnokságot Kiern Jewiss nyerte meg, míg a csapatoknál a TRS Arden Junior Racing Team diadalmaskodott.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Eredmények

Összefoglaló 

Megjegyzés:
 Eredetileg Patrik Pasma szerezte meg a pole-pozíciót, azonban egy többhelyes rajtbüntetés miatt elvesztette ezt a pozíciót, ezért Ayrton Simmons örökölte meg az első rajtkockát.

Pontrendszer

Versenyzők
( Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Újoncok

Csapatok

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A bajnokság hivatalos weboldala 

BritF418
18